Lepilemur manasamody is een lemur uit het geslacht der wezelmaki's (Lepilemur) die voorkomt op Madagaskar. De soort is gevonden in de locaties Ambongabe en Anjiamangirana I in de provincie Mahajanga. Het verspreidingsgebied wordt waarschijnlijk begrend door de rivieren Sofia en Maevarano. De soortaanduiding manasamody verwijst naar het bos Manasamody, ten westen van Anjiamangirana I. Lepilemur grewcocki, die uit hetzelfde gebied is beschreven, zou weleens dezelfde soort kunnen zijn. De nauwste verwanten zijn Lepilemur otto en Lepilemur edwardsi.

De bovenkant van het lichaam is grijsbruin, de onderkant grijs tot crèmekleurig. De kop is grijs. Over de rug loopt een donkere lijn. De staart is grijsbruin tot bruin en eindigt soms in een witte punt. Het dier heeft een relatief lange staart, snuit en oren.

Literatuur
Craul, M., Zimmermann, E., Rasolharijaona, S., Randrianambinina, B. & Radespiel, U. 2007. Unexpected species diversity of Malagasy primates (Lepilemur spp.) in the same biogeographical zone: a morphological and molecular approach with the description of two new species. BMC Evolutionary Biology 7:83;15 pp.

Dier uit het Afrotropisch gebied
Wezelmaki's
Endemisch dier uit Mahajanga
IUCN-status niet geëvalueerd